est un mot anglais signifiant qui peut faire référence à :

Cinéma 

 Duos d'un jour (), film américain de Bruce Paltrow sorti en 2000 ;

Série télévisée 

 , série télévisée diffusée du  au  sur .

Albums 
 , album de Dizzy Gillespie sorti en  ;
, album de  et Anthony Braxton sorti en  ;
Duets, album de Jerry Lee Lewis sorti en 1979 ;
, album de Kenny Rogers sorti en  ;
Duets, album de Carla Bley et Steve Swallow sorti en  ;
, album d'Emmylou Harris sorti le  ;
, album de Joe Pass et  sorti en  ;
, album de Frank Sinatra sorti le  ;
Duets, album d'Elton John sorti le  ;
, album de Barbra Streisand sorti le  ;
 , album d'Ane Brun sorti le  ;
 , album de Linda Ronstadt sorti le  ;
Duets, album de Sting sorti le .

Voir aussi